Alexander Schmidt peut désigner :
 Alexander Schmidt (1831-1894), physiologiste germano-balte ;
  (1965-), mathématicien allemand ;
 Alexander Schmidt (1998-), footballeur autrichien.